Casely-Hayford bzw. Casely Hayford ist der Familienname folgender Personen:

 Adelaide Smith Casely Hayford (1868–1960), sierra-leonesische Feministin, Rechtsanwältin und Schriftstellerin
 Gladys Casely-Hayford (1904–1950), ghanaisch-sierra-leonische Schriftstellerin, Dichterin und Künstlerin
 Joe Casely-Hayford (* 1956), britischer Modedesigner
 Joseph Ephraim Casely Hayford (J. E. Casely Hayford; 1866–1930), ghanaischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Hayford